Kakinami ist der Name von

 Kaoru Kakinami, ehemalige japanische Fußballspielerin
 Yoshihiro Kakinami